Lipovăț se poate referi la:

 Localități din România
 Lipovăț - localitate din județul Vaslui, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
 Lipovăț - localitate din raionul Glodeni
 Localități din Ucraina
 Lipovăț - localitate din regiunea Vinnița

Vezi și 
 Lipova (dezambiguizare)
 Lipoveni (dezambiguizare)
 Lipovanca